Забродье — название населённых пунктов:

Белоруссия

Брестская область 
 Забродье — деревня в Барановичском районе.

Витебская область 
 Забродье — деревня в Поставском районе.

Гомельская область 
 Забродье — посёлок в Буда-Кошелёвском районе.
 Забродье — упразднённая деревня в Житковичском районе.
 Забродье — деревня в Жлобинском районе.
 Забродье — деревня в Лельчицком районе.
 Забродье — деревня в Петриковском районе.

Гродненская область 
 Забродье — упразднённый хутор в Щучинском районе.

Минская область 
 Забродье — деревня в Березинском районе.
 Забродье — деревня в Борисовском районе.
 Забродье — деревня в Долгиновском сельсовете Вилейского района.
 Забродье — деревня в Нарочанском сельсовете Вилейского района.
 Забродье — деревня в Смолевичском районе.
 Забродье — деревня в Солигорском районе.
 Забродье — деревня в Столбцовском районе.

Могилёвская область 
 Забродье — упразднённая деревня в Обидовичском сельсовете Быховского района.
 Забродье — деревня в Черноборском сельсовете Быховского района.
 Забродье — деревня в Шкловском районе.

Россия 
 Забродье — деревня в Окуловском районе Новгородской области
 Забродье — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Забродье — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Забродье — деревня в Краснинском районе Смоленской области.

Украина 
 Забродье — село в Черняховском районе Житомирской области.

См. также 
 Заброд 
 Забродь 
 Заброды